Bokka – debiutancki album zespołu Bokka wydany w 2013 roku nakładem wytwórni Nextpop. Pierwszym singlem promującym wydawnictwo był utwór „Town of Strangers”, natomiast drugim singlem został utwór „Reason”. Trzeci singel nosił tytuł „Violet Mountain Tops”.

Album dotarł do trzydziestego miejsca zestawienia OLiS.

Lista utworów

Personel 
 Bokka - kompozycje, słowa piosenek, instrumenty muzyczne, miks, produkcja muzyczna
 Piotr Jabłoński - instrumenty perkusyjne w utworach "Reason", "Paris" i "K&B" (nagrywane przez Łukasza Błasińskiego w Woobie Doobie Studios w Warszawie)
 Jędrzej Guzik - opracowanie graficzne

Przypisy 

Albumy muzyczne wydane w roku 2013